

Toponymie 

 Talavera la vieja, ancienne localité d'Estrémadure

 Talavera, municipalité de la province espagnole de Lérida
 Talavera de la Reina, commune d'Espagne de la province de Tolède
 Talavera la Real, commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure

Talavera (Philippines)

Patronymie 

 Alfredo Talavera (né en 1982), footballeur mexicain
 Hugo Talavera (né en 1949), footballeur paraguayen
 Juan Talavera y de la Vega, architecte espagnol du 
 Tracee Talavera (née en 1966), gymnaste américaine

Autres 
 HMS Talavera
 Talavera (genre)
 Talavera (poterie)